Иванов, Ивановски е славянско фамилно име, разпространено сред българи (македонци), руснаци, украинци, беларуси и др.

Родовото име произхожда от мъжкото собствено Иван, южнославянска (България, Северна Македония) и източнославянска (Русия, Украйна, Беларус) форма на библейското Йоан.

Личности 
 Алекси Иванов (1922 – 1997), български политик
 Андрей Иванов, няколко души с това име
 Антон Иванов (1884 – 1942), български партизанин
 Биньо Иванов (р. 1939), български поет
 Боян Иванов, няколко души с това име
 Валентин Иванов, няколко души с това име
 Валери Иванов (р. 1963), български поет
 Васил Иванов, няколко души с това име
 Веселин Иванов (р. 1978), български волейболист
 Вичо Иванов (1901 – 1979), български писател
 Владимир Иванов (р. 1973), български футболист
 Вълчо Иванов (1880 – 1925), български политик
 Галин Иванов, няколко души с това име
 Георги Иванов, няколко души с това име
 Деян Иванов (р. 1986), български баскетболист
 Деян Иванов (футболист), български футболист
 Димитри Иванов (р. 1932), български журналист и преводач
 Димитър Иванов, няколко души с това име
 Евгени Иванов (р. 1974), български волейболист
 Емануил Иванов (1857 – 1925), български математик
 Ивайло Иванов, няколко души с това име
 Иван Иванов, няколко души с това име
 Иво Иванов, няколко души с това име
 Йордан Иванов (1872 – 1947), български учен
 Калоян Иванов (р. 1986), български баскетболист
 Ксенофонт Иванов (1898 – 1967), български учен
 Любомир Иванов, няколко души с това име
 Людия Иванов (1929 – 2002), български ихтиолог
 Манол Иванов (1867 – 1906), български филолог
 Мирон Иванов (1931 – 1988), български драматург, белетрист и фейлетонист
 Мирослав Иванов (р. 1981), български футболист
 Никола Иванов, няколко души с това име
 Николай Иванов, няколко души с това име
 Петко Иванов, няколко души с това име
 Петър Иванов, няколко души с това име
 Румен Иванов (р. 1973), български футболист
 Саздо Иванов (1899 – 1996), български физик
 Светозар Иванов (р. 1977), български волейболист
 Симеон Иванов, няколко души с това име
 Стефан Иванов, няколко души с това име
 Трифон Иванов (1965 – 2016), български футболист
 Цвети Иванов (1914 – 1950), български политик
 Юрдан Иванов (1862 – 1907), български журналист

Вижте също 
 Иванова

Български фамилни имена
Руски фамилни имена